La Croix-Rousse, een heuvel in de Franse stad Lyon en de gelijknamige wijk die daarop ligt
 Croix-Rousse (metrostation), een metrostation in Lyon